Sezon (2000) był 9. sezonem o mistrzostwo Armenii w piłce nożnej. Liga liczyła 8 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 25 marca, a zakończyły się 16 listopada. Tytułu nie obroniła drużyna Szirak Giumri. Nowym mistrzem Armenii został zespół Araks Ararat. Tytuł króla strzelców zdobył Ara Akowjan, który w barwach klubu Araks Ararat strzelił 21 goli.

Przed sezonem z rozgrywek wycofały się zespoły FC Erywań i Erebuni Erywań. Dzięki temu miejsce w Barcragujn chumb zachowała pierwotnie zdegradowana drużyna Kilikia Erywań.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Armenia – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

2000 w Armenii
2000 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Armenii